Сергей Степанович Канищев (1836—1905) — русский военный и общественный деятель. Генерал от артиллерии (1902).

Биография 
Родился 5 мая  1836 года. В 1854 года после окончания 1-го Московского кадетского корпуса произведён в прапорщики артиллерии. В 1860 году произведён в подпоручики. В 1867 году произведён в капитаны гвардии.

В 1870 году произведён в полковники гвардии с назначением командиром 4-й батареи, с 1873 года 3-й батареи  Лейб-гвардии Конной артиллерии.

С 1878 года командир 28-й артиллерийской бригады. Участник Русско-турецкой войны. В 1879 году произведён в генерал-майоры и назначен начальником артиллерии Войска Донского.

В 1891 году произведён в генерал-лейтенанты. В 1892 году назначен начальником артиллерии Московского военного округа. С 1893 года назначен начальником артиллерии Гвардейского корпуса.

С 1901 года назначен  членом Александровского комитета о раненых. В 1902 году произведён в генералы от артиллерии.

Умер 21 апреля 1905 года в Санкт-Петербурге.

Награды 
Награды:
Орден Святого Станислава 3-й степени (1865)
Орден Святой Анны 3-й степени  (1867)
Орден Святого Станислава 2-й степени (1869)
Орден Святой Анны 2-й степени (1871)
Орден Святого Владимира 4-й степени (1874)
Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (1878)
Золотое оружие «За храбрость» (1878)
Орден Святого Станислава 1-й степени (1883)
Орден Святой Анны 1-й степени  (1886)
Орден Святого Владимира 2-й степени  (1889)
Орден Белого орла (1894)
Орден Святого Александра Невского (1901; Бриллиантовые знаки — 1904)

Библиография 
 Канищев С. С.:«Сведения, относящиеся до стрельбы из нарезных 4 фунтовых пушек, заряжаемых с казны» / Сост. для арт. солдат кап. Канищевым; Рассмотрено, испр. и одобр. Арт. ком. — Санкт-Петербург : тип. Арт. журн., 1869 г. — 23 с.

Семейная связь 
 Жена Ольга (1839—1866) — дочь генерала от кавалерии Н. Ф. Плаутина

Примечания

Литература 
 ;
 Исмаилов Э. Э. «Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913». — М., 2007. — С. С. 256, 504. — ISBN 978-5-903473-05-2;
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. «Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917»: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 3. — М., 2009. — С. 315—316. — ISBN 978-5-89577-145-7

Источники 
 
 
 Канищев Сергей Степанович  на сайте «Русская Императорская армия»

Выпускники Первого Московского кадетского корпуса
Генералы от артиллерии (Российская империя)
Члены Александровского комитета о раненых